Манас — многозначное слово:

 Ма́нас — понятие в индийской философии.
 Мана́с — богатырь, герой одноимённого киргизского эпоса.
 Астероид (3349) Манас, открытый советским астрономом Н. С. Черных в 1979 году.
 Аэропорт Манас в городе Бишкек (Киргизия).
 Авиабаза Манас ВВС США в Киргизии.
 Опера «Манас» композитора Абдыласа Малдыбаева.
 Орден «Манас» — высшая награда Киргизии.
 Университет «Манас» в городе Бишкек (Киргизия).

Топонимы 
 Манас — посёлок городского типа в Карабудахкентском районе Дагестана.
 Манас — село в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии.
 Манас — село в Манасском районе Таласской области Киргизии.
 Манас — село, центр Таласского района Таласской области Киргизии.
 Ма́нас — национальный парк в штате Ассам (Индия).
 Манас — национальный парк в Бутане.
 Манас — озеро в Китае.
 Манас — уезд в Китае и его административный центр.
 Манас — река в Бутане и Индии.
 Манас — река в Китае.
 Манас - гора в Таласский Ала-Тоо, высота 4482 м.

Спортивные клубы 
 «Манас» — бывшее название футбольного клуба из Таласа.
 «Манас» — бывшее название футбольного клуба «Кей Джи Юнайтед» (Бишкек).
 «Динамо-Манас»-СКИФ — бывшее название футбольного клуба «Шоро» (Бишкек).